Lindequist ist der Name eines aus Pommern stammenden Adelsgeschlechts schwedischen Ursprungs, das am 12. Dezember 1792 in den Reichsadel erhoben wurde. Erster Namensträger war der königlich schwedische Obristwachtmeister Olof Lindequist auf Grellenberg.

Wappen 
Das Wappen (1792) zeigt (innerhalb eines goldenen Schildrandes) in Silber auf grünem Boden einen natürlichen Lindenbaum, dem der Gipfel fehlt. Auf dem Helm mit schwarz-silbernen (oder grün-silbernen) Decken eine aus kleinen Schnüren geflochtene feurige brennende Kugel (oder drei silberne Straußenfedern).

Bekannte Familienmitglieder  
 Angelika von Lindequist (1909–1995), Enkelin von Oskar von Lindequist, Ehefrau von Rudolf Petershagen
 Arthur von Lindequist (1855–1937), preußischer Generalleutnant
 Friedrich von Lindequist (1862–1945), Kolonialbeamter des Deutschen Reiches, siehe auch: Hotel Lindequist
 Olof von Lindequist (1844–1903), preußischer Generalmajor
 Oskar von Lindequist (1838–1915), preußischer Generalfeldmarschall

Literatur 
 Leopold von Ledebur: Adelslexicon der Preußischen Monarchie, Band 2, Berlin 1856, S. 40.; Band 3, Berlin 1858, S. 302.
 Ernst Heinrich Kneschke: Neues allgemeines deutsches Adels-Lexicon, Band 5, Friedrich Voigt, Leipzig 1864, S. 561
 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Briefadeligen Häuser 1916, (GGT), Zehnter Jahrgang, Justus Perthes, Gotha 1915, S. 597 ff.; Fortsetzungen: GGT (Alter Adel und Briefadel) 1922, S. 556 ff.; GGT (Alter Adel und Briefadel) 1928, S. 360 ff.
 Gothaisches Genealogisches Taschenbuch der Adeligen Häuser 1936 und 1940, B (Briefadel). Druck 1935 und 1939. Zugleich Adelsmatrikel der Deutschen Adelsgenossenschaft. 
 Gothaisches Genealogisches Handbuch, Adelige Häuser, Band 2, Verlag des Deutschen Adelsarchivs, Marburg 2016. ISBN 978-3-9817243-3-2.

Weblinks 
 Eintrag auf Adelslexikon.com

Einzelnachweise 

Pommersches Adelsgeschlecht